Carlos Ramírez peut faire référence à :
 Carlos Ramírez (1916-1986), un chanteur colombien ;
 Carlos Ramírez (1991-), un joueur dominicain de baseball ;
 Carlos Ramírez (né en ), un coureur cycliste colombien, spécialiste du BMX ;
 Carlos Ramírez (né en ), un coureur cycliste colombien, spécialiste du cyclisme sur route.